Ренска Веш може да се отнася за:
 Ренска Веш, село в Полша, Ополско войводство, Кенджежин-Кожленски окръг, община Ренска Веш
 Ренска Веш, село в Полша, Ополско войводство, Ниски окръг, община Пакославице
 Ренска Веш, железопътна гара в Ренска Веш